Леандрос Вранусис (, 1921, Янина — 1993) — греческий историк философии, писатель. отдельной темой его работ были исследования Эпира и биографии Ригаса Фереоса.

Биографические сведения 

Леандрос Вранусис родился в 1921 году в Янине. Его семья Папавранусис происходила из Гревенити, на востоке Загори. В возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Бухарест на один год, а в 1927 году поступил в школу в Гревенити. В возрасте 12 лет выпустил литературный двухнедельник и написал свою первую статью для газеты «Ηπειρωτικός Αγών» в Янине. Впоследствии в Школе Зосимеа, а затем в Школе философии.

Был директором Научно-исследовательского центра средневекового и современного эллинизма при Афинской академии наук.

Избранные работы 

 «Ρήγας», Εκδ. Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος (Ρήγας. Έρευνα, συναγωγή και μελέτη Λ. Βρανούση), Αθήνα 1954
 «Το Χρονικόν των Ιωαννίνων κατ' ανέκδοτον δημώδη επιτομήν», Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου,12 (1962), σσ. 57-115.
 «Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος. Συναγωγή κειμένων, φιλολογική επεξεργασία και παρουσίαση» τ. Α-Β, Αθήνα 1968-1969.
 «L'Hellenisme postbyzantin et l'europe : manuscrits, livres, imprimeries et maisons d'edition, Centre de recherches medievales et neo-hellenique, Academie d'Athenes, Athenes», 1981.
 «Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων / εκδιδόμενος dx των καταλοίπων Νίκου Α. Βέη», Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι, 1967-1993.
 «Εφημερίς. Το Δημοσιογραφικόν όργανον των Ος πατριωτών της Βιέννης, 1791-1797 (Φυλ. 1-105)», Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1995. (Συλλογή των 518 διασωθέντων φύλλων από διάφορες βιβλιοθήκες της εφημερίδας «Εφημερίς» των αδελφών Μαρκίδες Πούλιου)
 «Ρήγας Βελεστινλής 1757-1798», Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1996
 «Ρήγας Βελεστινλής», επιμέλεια: Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1998.
 «Ιστορικά και τοπογραφικά του μεσαιωνικού Κάστρου των Ιωαννίνων»
 «Αθανάσιος Ψαλίδας», Ιωάννινα, 1952
 «Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα», Σπύρος Ασδραχάς, Αντώνης Λιάκος, Φίλιππος Ηλιού, Λουκία Δρούλια, Γιάννης Μπαφούνης, Λέανδρος Βρανούσης, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Σοφία Ματθαίου, Εκδ. Μνήμων, 1991
 «Επετηρίς του μεσαιωνικού αρχείου 1965-1966», Εκδ. Ακαδημία Αθηνών, 1997
 «Νεοελληνικά αναγνώσματα Δ γυμνασίου», Λέανδρος Βρανούσης, Γιώργος Καλαματιανός, Βασίλης Σφυρόερας, Κ. Ρωμαίου, Π. Παρρή, Εκδ. Καλοκάθης, 1990
 «Ρήγας Βελεστινλής, Διαφωτιστής, επαναστάτης, μάρτυρας» (μαζί με άλλους συγγραφείς), Ελευθεροτυπία και Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα, 2007
 «Άγνωστα νεανικά χειρόγραφα του Ρήγα», Πρακτικὰ Β συνεδρίου «Υπέρεια», «Φεραί — Βελεστίνο — Ρήγας», Βελεστίνο, 1994, σσ. 563-575
 «Θούρια και προκηρύξεις του Εικοσιένα σ' ένα χειρόγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας» , Θησαυρίσματα — Thesaurismata [Τόμοι 1-15], 4 (1967), σσ. 177-189
 «Συμβολή στην έρευνα για τα τραγούδια του Ρήγα και των μιμητών του, με ένα άγνωστο 'Θούριον άσμα'», Νέα Εστία 44 (1948) 1229-1236,1291-1297.
 «Οι πρόδρομοι». Τομ.11ος Βασικής Βιβλιοθήκης. Αθήνα 1955 (επιμέλεια).
 «Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην», Επιλογή, Αδαμάντιου Κοραή (επιμέλεια: Λ. Ι. Βρανούση), Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1959
 "Μ. Κρυστάλλης, Χρ. Χρηστοβασίλης (επιμέλεια), εκδ. Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
 «Αθανασίου Ξοδίλου, Η Εταιρεία των Φιλικών», Λέανδρος Βρανούσης, Νέστορας Καμαριανός, Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, 1964

Литература 
 «Λέανδρος Βρανούσης, ο αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, ο Ερευνητής επιστήμονας, ο Ηπειρολάτρης», Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», 2008
 Σπύρος Ι. Ασδραχάς, «Λέανδρος Βρανούσης, 1921-1993: οι δύο ιστορίες»,  Ο Ερανιστής, 21 (1997), σελ. 9-14
 Βασίλειος Σφυρόερας, «10 χρόνια χωρὶς τὸν Λέανδρο Βρανούση», Ἠπειρωτικὸς Ἀγών, 27/4/2003, σ. 16
 Λέανδρος Βρανούσης στον Πανδέκτη, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Примечания 

Историки Греции
Филологи Греции
Писатели Греции
Историки философии